Гайда́й — украинская фамилия, означающая «пастух овец, погонщик волов».

Известные носители:
 
 Гайдай, Зоя Михайловна (1902—1965) — советская украинская оперная певица (сопрано).
 Гайдай, Игорь Николаевич (род. 1961) — фотограф, автор фотокниг.
 Гайдай, Константин Геннадьевич (род. 1978) — модельер.
 Гайдай, Леонид Иович (1923—1993) — советский кинорежиссёр, киносценарист, актёр.
 Гайдай, Сергей Владимирович (род. 1975) — председатель Луганской областной государственной администрации.

Примечания